

Patronyme 

 Christiane Desroches Noblecourt (1913-2011), égyptologue française ;
 Dominic Desroches (né en 1971), professeur de philosophie québécois ;
 François Julien du Dresnay, chevalier des Roches (ou Desroches), marin français et gouverneur général des Mascareignes ;
 Jean-Emmanuel Vermot-Desroches (1974-), auteur de bande dessinée français ;
 Joseph Taphinon Desroches (1730-1796), acteur français ;
 Monique Desroches (1948-), ethnomusicologue québécoise ;
 René Desroches (1905-1990), athlète français ;
 Robert Desroches (1929-2021), acteur québécois.

Toponyme 

 île Desroches, île du groupe des îles Amirante aux Seychelles ;
 Desroches, subdivision de la paroisse de Wellington dans le Nouveau-Brunswick, au Canada ;
 Rivière Desroches, un affluent du réservoir Pipmuacan, dans Côte-Nord, au Québec, au Canada ;
 Rivière Desroches, un affluent du littoral nord d'Haïti.